Codăești se poate referi la:

 Localitate din România:
 Codăești, localitate centru de comună din județul Vaslui.
 Localitate din Ucraina:
 Codăești, localitate din comuna Șabolat-Serghiești (azi Serghiivca) din raionul Cetatea Albă (azi Bilhorod-Dnisterski) din Regiunea Odesa. Codăești a primit denumirea  în 1946 și  în 1991 (denumirile moldovenești și ucrainene: ).

Toponime românești